Let England Shake — восьмой студийный альбом британской певицы Пи Джей Харви, выпущенный в Великобритании 14 февраля 2011 года.

Об альбоме 
Работа над Let England Shake началась вскоре после выхода предшествующего альбома White Chalk в 2007 году, хотя Let England Shake значительно отличается по стилистике. На этом альбоме Пи Джей Харви не использует пианино, однако играет преимущественно на гитаре, саксофоне и автоарфе — инструменте, которым она увлеклась в 2007—2008 гг. Работа над альбомом длилась два с половиной года. Записан он был в апреле — мае 2010 года в одной из церквей графства Дорсет. В записи принимали участие Джон Пэриш и Мик Харви, с которыми Пи Джей Харви уже имела большой опыт сотрудничества. Продюсерами альбома стали Пэриш и Марк Эллис (Flood).

Первый сингл с альбома вышел 6 февраля 2011 года и включал песни «The Words That Maketh Murder» и «The Guns Called Me Back Again». Сам альбом вышел в Великобритании 14 февраля 2011 года. В чартах британских альбомов он сразу занял 8 место, став вторым в творчестве Пи Джей Харви альбомом, сразу вошедшим в первую десятку рейтинга (после Rid of Me в 1993 году).

Европейское турне в поддержку альбома запланировано на февраль 2011 года.

Награды 
В 2011 году альбом был удостоен премии Mercury Prize. Тем самым Пи Джей Харви стала первой в истории двукратной обладательницей данной премии (в первый раз она была вручена певице в 2001 году за альбом Stories from the City, Stories from the Sea).

Список композиций 
Все песни написаны Пи Джей Харви.

Участники записи 
 Пи Джей Харви — вокал (1-12), автоарфа (1,4,5,12), саксофон (1,2,4,5,8), гитара (2,3,5,7,8,11,12), цитра (6), скрипка (7)
 Джон Пэриш — ударные (1,2,5,7-9,12), тромбон (1,2,4,5,8), ксилофон (1), меллотрон (1,7,12), пианино Rhodes (1,8,11), гитара (2-4,6,9,10,12), вокал (2-6,8,9,11,12), перкуссия (3,4,6,11)
 Мик Харви — пианино (1,6,10), бас-гармоника (1,4,5,8,9), ударные (2,4,11), орган (2,5,7,8), вокал (2-6,8-12), пианино Rhodes (3,6), бас-гитара (4), перкуссия (4,6,11), гитара (8,9,11), ксилофон (9)
 Жан-Марк Бютти — ударные (3,6,8,10,12), вокал (3,5,6,8)
 Дополнительный вокал в песнях 8 и 12 — Сэмми Хёрден, Грета Берлин, Люси Робертс

Чарты

Примечания

Ссылки 
 PJ Harvey — 'Let England Shake' (Full Album)
 Королева встряхнула Англию (рецензия)
 Гениальный альбом про крах западной цивилизации (рецензия)
 Главные релизы 2011-го в деталях, цитатах и файлах. Выпуск 1: десятый альбом Пи Джей Харви — поэтичный, патриотичный и, похоже, превосходный (рецензия)

Альбомы PJ Harvey
Альбомы Island Records
Альбомы, спродюсированные Фладом
Альбомы — лауреаты премии Mercury Prize